Edmundo Guimarães Côrtes (São Paulo, 2 de julho de 1965) é um saxofonista, arranjador e compositor brasileiro. É filho do pianista e compositor Edmundo Villani-Côrtes.

Ligações externas 
 Ed Côrtes no Músicos do Brasil: Uma Enciclopédia Instrumental
 Depoimento de Ed Côrtes sobre trilha sonora do filme Os 3

Naturais da cidade de São Paulo
Saxofonistas do estado de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo
Compositores do estado de São Paulo